Münden (Hessen), een stadsdeel van de Duitse stad Lichtenfels in het district Waldeck-Frankenberg
Hann. Münden, Hannoversch Münden of Münden, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen